Herrarnas sprint i skidskytte i de olympiska vinterspelen 2010 hölls vid Whistler Olympic Park i Whistler, British Columbia den 14 februari 2010.
Det började regna under inledningen av tävlingen, sedan gick det över till ymnigt snöfall och vädret blev hela tiden sämre under tävlingen. Man startade individuellt med ett antal sekunder emellan vilket gjorde att deltagare som startade tidigt hade en stor fördel, mot de som startade sent (på grund av vädret). Björn Ferry fick bäst placering av de som blev drabbade av vädret.

Resultat

Referenser 

 2010 Winter Olympics results: Men's 10 km Sprint, från http://www.vancouver2010.com/; hämtad 2010-02-15.
 Competition Analysis

Herrarnas sprint